

Cinema 
 Alchemy – film del 2005 diretto da Evan Oppenheimer

Musica 
 Alchemy – album dei Third Ear Band del 1969
 Alchemy: Dire Straits Live – album dei Dire Straits del 1984
 Alchemy: An Index of Possibilities – album di David Sylvian del 1985
 Alchemy: The Remixes – album dei Killing Joke del 1996
 Alchemy – album di Yngwie Malmsteen del 1999
 Alchemy – album dei The Tannahill Weavers del 2000

Televisione 
 Alchemy Television – casa di produzione statunitense